Glenwood – miejscowość w Australii

Miejscowości w USA:
 Glenwood – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Crenshaw
 Glenwood – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 Glenwood – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Wheeler
 Glenwood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Glenwood – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Fayette
 Glenwood – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Glenwood – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Glenwood – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Schuyler
 Glenwood – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Glenwood – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Catron
 Glenwood – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Sevier
 Glenwood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix

Gminy w USA:
 Glenwood (ang. Glenwood Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Glenwood (ang. Glenwood Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Glenwood (ang. Glenwood Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Glenwood (ang. Glenwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Glenwood (ang. Glenwood Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Schuyler
 Glenwood (ang. Glenwood Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Glenwood (ang. Glenwood Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie McDowell
 Glenwood (ang. Glenwood Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Glenwood (ang. Glenwood Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clay
 Glenwood (ang. Glenwood Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
 Glenwood (ang. Glenwood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix